Parbati bezeichnet folgende Flüsse in Indien:

 Parbati (Beas), Nebenfluss des Beas in Himachal Pradesh
 Parbati (Chambal), Nebenfluss des Chambal in Madhya Pradesh
 Parbati (Gambhir), Nebenfluss des Gambhir in Rajasthan

Parbati bezeichnet außerdem:

 Parbati (Berg), Sechstausender im Himalaya in Himachal Pradesh